Појам Урака од Кастиље може да се односи на:
 Урака I од Леона
 Урака од Кастиље, краљица Наваре
 Урака од Кастиље, краљица Португала